Rouached kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Rouached (ort), Mila,

Marocko 

 Rouached (stamområde), Chaouia-Ouardigha, 
 Er Rouached, kulle, Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Rouached (kommun), Chaouia-Ouardigha, Khouribga Province, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar